European Women's Hockey League (EWHL) er en international ishockeyliga, der blev oprettet i 2004, og som pt. afvikles med deltagelse af ti kvindelige klubhold fra Danmark, Italien, Kasakhstan, Polen, Slovenien, Ungarn og Østrig. Tidligere har også hold fra Holland, Hviderusland, Kroatien, Slovakiet, Tjekkiet og Tyskland deltaget i ligaen.

Ligaen blev fra 2004 til 2019 spillet under navnet Elite Women's Hockey League.

Sæsoner

Klubber 

Ligaen har haft deltagelse af følgende klubber, der har opnået nedenstående grundspilsplaceringer i ligaens sæsoner.

EWHL Supercup 

European Women's Hockey League har siden sæsonen 2011-12 også afviklet turneringen EWHL Supercup, der har deltagelse af nogle af holdene fra EWHL samt hold fra den tyske og schweiziske liga.

Se også 
 EWHL Supercup

Kilder / eksterne henvisninger 
 European Women's Hockey League  
 Eliteprospects - EWHL

Noter 

Ishockeyligaer
Etableret i 2004